Ramon Vila Capdevila (Peguera, Berguedà, 1908 - Castellnou de Bages, 1963), anarcosindicalista de la CNT durant la Segona República, col·laborador de la resistència francesa durant la segona guerra mundial i el darrer maquis català que lluità contra el franquisme 
 Ramon Vila i Güell, cirurgià vigatà del .